Бубно́ва — женская форма русской и болгарской фамилии .

 Известные носители 
 Бубнова, Варвара Дмитриевна (1886—1983) — русская художница; педагог и искусствовед.
 Бубнова, Галина Владимировна (род. 1993) — российская бегунья на средние дистанции.
 Хамитова (Бубнова), Юлия Ивановна (род. 1971) — советская и российская волейболистка.

Составные фамилии 
 Бубнова Гулая, Татьяна Михайловна (род. 1946) — мексиканский филолог и переводчик.
 Бубнова-Оно, Анна Дмитриевна (1890—1979) — русская, советская и японская скрипачка и педагог.

Топоним 
 Бубнова — деревня в Каменском городском округе Свердловской области России.